Keith är en fiktiv person skapad av Terry Pratchett.

Kuriosa

Keith blev övergiven av sina föräldrar och hittades upp i korg tillsammans med en lapp. Han träffade senare Maurice och blev lockad av pengarna de skulle få om deras bedrägeri lyckades. Bedrägeriet innefattar att ett stort antal råttor "invaderar" en stad. Sedan kommer råttfångaren (Keith) och lockar bort råttorna med sin flöjt. Keith kan spela flera olika instrument, men spelar oftast flöjt. Han är lite trögtänkt och Maurice tänker åt honom.

Han förekommer i boken Den makalöse Maurice och hans kultiverade gnagare.

Källor

Litterära figurer av Terry Pratchett